Boris Abramovič Berezovskij – imprenditore, politico e matematico russo
 Boris Vadimovič Berezovskij – pianista russo
 Maksym Sozontovyč Berezovs'kyj – compositore, cantante lirico e violinista ucraino
 Roman Anatol'evič Berezovskij – calciatore armeno

Pagine correlate 

 Berëzovskij